Ensis är ett släkte av musslor som beskrevs av Heinrich Christian Friedrich Schumacher 1817. Ensis ingår i familjen knivmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knivmusslor
Ensis